Scuderia Ferrari je naziv sportskog odjela automobilske tvrke luksuznog proizvođača Ferrari i natjecateljske ekipe koja se natječe u utrkama Formule 1. Poznati nadimak "Propeti konjić", dolazi iz izgleda njihovog logotipa. Najstariji su preživjeli i najuspješniji tim Formule 1, koji se natjecao na svakom svjetskom prvenstvu od sezone Formule 1 iz 1950. Tim je osnovao Enzo Ferrari, u početku natjecao se s automobilima koje proizvodi Alfa Romeo, iako je Ferrari 1947. godine počeo graditi vlastite automobile. Među važna postignuća izvan Formule 1 pobjeđuju u Svjetskom prvenstvu u sportskim automobilima, 24 sata Le Mansa, 24 sata Spa, 24 sata Daytone, 12 sati Sebringa, Bathurst 12 sati itd ...

Kao konstruktor, Ferrari ima rekordnih 16 konstruktorskih prvenstava, od kojih je posljednji osvojio 2008. godine. Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter, Michael Schumacher i Kimi Räikkönen osvajali su rekordnih 15 pojedinačnih svjetskih vozačkih naslova. Od Räikkönenova naslova 2007. godine momčad je za dlaku izgubila titulu vozača 2008. s Felipeom Massom te 2010. i 2012. s Fernandom Alonsom.

Michael Schumacher najuspješniji je Ferrarijev vozač pridruživši se ekipi 1996. godine, i u kojoj je proveo 11 sezona. Do 2006. godine osvojio je pet naslova prvaka i 72 pobjede za tim. Naslove je osvojio uzastopno između 2000. i 2004. godine, a ekipa je od 1999. do kraja 2004. godine osvojila konstruktorske naslove prvaka. Povijesno gledano to je bilo najuspješnije razdoblje momčadi.

Trenutno su Charles Leclerc i Carlos Sainz aktualni vozači.

Momčad je također poznata po svojim strastvenim navijačima znane kao tifosi, a Velika nagrada Italije u Monzi smatra se domaćom utrkom.

Kontraverze momčadskih odredbi

Nekoliko puta tokom duge povijesti kontraverze oko momčadskih odredbi bile su problem u Ferrarijevoj momčadi.

Na Velikoj nagradi San Marina 1982., dva Ferrarija vodila su utrku s Gillesom Villeneuveom ispred Didiera Pironija. Momčad je pokazala 'slow' znak svojim vozačima, (znak da uspore) a prema dogovoru prije utrke, vozač koji je vodio u tom trenutku trebao je osvojiti utrku. Villeneuve je poslušao i usporio te je očekivao isto da će i Pironi slijediti istu proceduru, ali nije, prošao je Villeneuvea i službeno pobijedio. Villeneuvea je naljutilo ono što je vidio kao izdaju svog timskog kolege, a u jednom je trenutku čak odbio izaći na podij. Ta se svađa često smatra faktorom koji je doprinio njegovoj kobnoj nesreći s tragičnim posljedicama u kvalifikacijama na sljedećoj utrci, Velikoj nagradi Belgije iz 1982. godine.

Na Velikoj nagradi Austrije 2002., nakon što je startao s pole-pozicije i vodio čitavih 70 krugova, (od ukupno 71 kruga) Rubens Barrichello je primio putem radio-veze upute da propusti timskog kolegu Michaela Schumachera, što se kasnije pokazalo nepopularno među mnogim navijačima Formule 1. Pobjednik utrke je po prvi put u povijesti izviždan od strane navijača čime se je pokazalo da se nešto mora mijenjati. Nakon ovog incidenta i sličnih slučajeva drugih momčadi, kao što su McLarenova momčadska odredba na Velikoj nagradi Europe 1997. i na Velikoj nagradi Australije 1998. te Jordanove na Velikoj nagradi Belgije iste godine, timske odredbe su službeno zabranjene od 2003.

U 49. krugu Velike nagrade Njemačke 2010. Felipe Massa propušta Fernanda Alonsa te je to protumačeno kao Ferrarijeva timska podredba. Alonso je pobijedio u utrci, dok je Massa završio na drugom mjestu. Ferrariju je nakon toga izrečena maksimalna kazna u iznosu od 100.000 dolara, za kršenje propisa i za 'stavljanje sporta na loš glas' prema 'članku 151c' Međunarodnog sportskog kodeksa. Ferrari se nije žalio na odluku.

Motori u drugim timovima
Ferrari je dugo vremena proizvodio motore isključivo za vlastitu momčad u utrkama Formule 1, (uz par iznimaka u 1960-ih) ali kasnije počeo je isporučivati motore i drugim timovima. Prvi je bio talijanski Minardi (1991.) zatim Scuderia Italia (1992.–1993.), Sauber je koristio Ferrarijeve motore pod brandom Petronas u sezonama (1997.–2005.) te kao Ferrari od 2010.-2018., Prost (2001. ih je brandirao kao Acer), Red Bull (2006.), Spyker (2007.), Toro Rosso (2007.–2013., 2016.), Force India (2008.) i Marussia (2014.–2015.)

Ferrari danas isporučuje motore momčadi Haas od 2016. te Alfi Romeo od 2019.

Prvaci
  Alberto Ascari (1952., 1953.)
  Juan Manuel Fangio (1956.)
  Mike Hawthorn (1958.)
  Phil Hill (1961.)
  John Surtees (1964.)
  Niki Lauda (1975., 1977.)
  Jody Scheckter (1979.)
  Michael Schumacher (2000., 2001., 2002., 2003., 2004.)
  Kimi Räikkönen (2007.)

Šefovi ekipe kroz povijest
 Federico Giberti (1950 – 1951.)
 Nello Ugolini (1952 – 1955.)
 Eraldo Sculati (1956 – 1957.)
 Romolo Tavoni (1958 – 1960.)
 Eugenio Dragoni (1961 – 1966.)
 Franco Lini (1967.)
 Franco Gozzi (1968 – 1970.)
 Peter Schetty (1971 – 1972.)
 Alessandro Colombo (1973.)
 Luca di Montezemolo (1974 – 1975.)
 Daniele Audetto (1976 – 1977.)
 Marco Piccinini (1978 – 1988.)
 Cesare Fiorio (1989 – 1991.)
 Jean Todt (1993 – 2006.)
 Stefano Domenicali (2007 – 2014.)
 Marco Mattiacci (2014.)
 Maurizio Arrivabene (2015 – 2018.)
 Mattia Binotto (2019 – 2022.)
 Frédéric Vasseur (2023. –)

Rezultati
Pobjede Ferrarija u Formuli 1

Vanjske poveznice 

ferrari.com
statsf1.com

Momčadi Formule 1
Ferrari
Ferrari